Borobia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Borobia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Borobia är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sierra Tablado,  meter över havet,  km nordost om Borobia. Runt Borobia är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Olvega,  km nordväst om Borobia. Trakten runt Borobia består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon